La Révolte des Vignerons peut désigner :
 la révolte des vignerons du Languedoc en 1907 ;
 la révolte des vignerons de l'Aube en 1911.